NSO je lahko:

 Nočnosvetleči oblak, vrsta oblaka
 Nizozemska vesoljska agencija